Mégevand est un patronyme porté notamment par :

 Denise Mégevand (1917-2004), harpiste celtique suisse ;
 Laurent Mégevand (1754-1814), industriel horloger français d'origine genevoise ;
 Matthieu Mégevand (né en 1983), écrivain suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme savoyard